La bataille de Portet (Pyrénées-Atlantiques) a eu lieu le , après le débarquement en Normandie le , et a opposé l'armée d'occupation à un maquis français.

Situation 
.
Réfractaires au STO, Service du travail obligatoire (France), maquisards, résistants ? Les raisons ont pu étre diverses pour rejoindre le maquis, mais maquis il y avait à Portet (64).

L'armée allemande l'a appris (par qui ? qui le sait ?) et a convergé vers Portet (64) le .

Le village de Portet est frontalier, au nord, du Gers (département) et du village de Viella (Gers) qui en fait partie.

Déroulement de la bataille 
La plupart des jeunes gens capturés vivants ont ensuite été exécutés au Pont-Long, près de Pau. Une stèle y commémore l'évènement.

Bibliographie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Charnier du Pont-Long
 Histoire du Béarn
 Pau

Liens externes 
 
 (fr) Le Charnier du Pont-Long
 (en) Le Charnier du Pont-Long

Histoire du Béarn
Histoire de la Gascogne
Pyrénées-Atlantiques pendant la Seconde Guerre mondiale